Сига́л (Си́галл) — фамилия еврейского происхождения, относится к фамилиям-аббревиатурам и означает «левит-помощник». Варианты: , , , ), Шагал, Щеголь,  и другие.

Известные носители фамилии

Сигал 
 Сигал, Аранка (род. 1930) — американская писательница.
 Сигал, Вивьен (1897—1992) — американская актриса и певица.
 Чайка, Виктор (Сигал; род. 1958) — советский и российский эстрадный композитор, поэт-песенник, певец, музыкант.
 Сигал, Джордж (1924—2000) — американский художник.
 Сигал, Джордж (1934—2021) — американский киноактёр.
 Сигал, Израиль Хаимович (1938—2016) — российский математик.
 Сигал, Ирвинг (1918—1998) — американский математик.
 Сигал, Исаак Яковлевич (род. 1927) — советский учёный-теплотехник.
 Сигал, Кирилл Яковлевич (род. 1973) — российский филолог.
 Сигал, Мойше Зельманович (1920—1990) — советский хирург-онколог.
 Сигал, Питер (род. 1962) — американский режиссёр, продюсер, сценарист, актёр.
 Сигал, Стивен (род. 1952) — американско-сербско-российский киноактёр, продюсер, режиссёр, сценарист, музыкант, шериф.
 Сигал, Ханна (1918—2011) — британский психоаналитик кляйнианского направления.
 Сигал, Эрик (1937—2010) — американский писатель и сценарист.

Сигалл 
 Сигалл, Памела (род. 1966) — американская актриса.
 Сигалл, Тай (род. 1987) — американский музыкант, автор песен.